Akihiro ist ein männlicher japanischer Vorname.

Bekannte Namensträger 

 Akihiro Endō (* 1975), japanischer Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler
 Akihiro Ienaga (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Akihiro Imai (* 1970), japanischer Badmintonspieler und -trainer
 Akihiro Kanamori (* 1948), japanisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Akihiro Kitamura (* 1979), japanischer Schauspieler
 Akihiro Nagashima (* 1964), japanischer Fußballspieler
 Akihiro Nishimura (* 1958), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Akihiro Ōhata (* 1947), japanischer Politiker
 Akihiro Ōta (* 1945), japanischer Politiker
 Akihiro Tsuchiya (* 1943), japanischer Mathematiker

Japanischer Personenname
Männlicher Vorname